Tanato (Thanatos) – figura della mitologia greca
Thanatos  – in psicologia, designa l'istinto di morte della psicologia umana
Thanatos  – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Thanatos  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Thanatos  – videogioco del 1986

Pagine correlate 
 Tanato (disambigua)